Települések
 Martos, település Spanyolországban
 Martos, település Szlovákiában, a Nyitrai kerület Komáromi járásában
egyéb
 Martos, régi magyar családnév
 Martos férfikeresztnév, a Márton régi magyar becenevéből önállósult